Пајн Хил има више значења:
 Пајн Хил (Њујорк)
 Пајн Хил (Алабама)
 Пајн Хил (Њу Џерзи)